Paré est le participe passé du verbe parer fort utilisé en cuisine au sens d'apprêter pour la préparation et consommation ultérieures ; dans le sens de mettre en état quelque chose afin de pouvoir s'en servir. 

Paré, dans la marine, signifie être prêt ou se tenir prêt selon que l'on donne un ordre ou que l'on est en mesure de l'exécuter  (paré à plonger, paré à manœuvrer ou paré à l'abordage (voir bataille navale, corsaire, pirate, etc.).

Patronyme 

 Ambroise Paré (1509-1590), chirurgien ;
 Claude Paré, écrivain, poète, artiste multidisciplinaire québécois ;
 François Paré, écrivain canadien contemporain ;
 François-Étienne Paré, acteur canadien ;
 Georgette Paré, comédienne et actrice de cinéma burkinabè ;
 Guy Paré, cardinal français ;
  ;
 Jean-Guy Paré (1947-2020), homme politique québécois ;
 Jessica Paré (1982-), actrice canadienne qui a joué dans Lost and Delirious, Bollywood Hollywood, Jack et Bobby ; 
 Jules François Paré (1755-1819), ministre de l'Intérieur (Révolution française) ;
 Marius Paré (1903-2002), évêque québécois ;
 Michael Paré (1958-), acteur américain qui a joué dans Virgin Suicides ;
 Pargui Émile Paré, homme politique du Burkina Faso ;
 Philippe Paré (1935-), homme politique canadien ;
 René Paré (1904-1993), avocat canadien ;

personnages de fiction

 Sammy Paré, squidboy dans la série de bande dessinée Marvel Comics ;
 famille Paré, la famille dans le sitcom québécois La Petite Vie.

Voir aussi 
 Lycée Ambroise-Paré
 Hôpital Ambroise-Paré

Homonymie de patronyme